Николай Соколов може да се отнася за:
 Николай Соколов (композитор) (1859 – 1922), руски композитор
 Николай Соколов (поет) (1927 – 1994), български поет